Petrovics (die ungarische Variante des südslawischen Namens Petrović) ist der Familienname folgender Personen:

 Elek Petrovics (1873–1945), ungarischer Kunsthistoriker
 Emil Petrovics (1930–2011), ungarischer Komponist